Пиза:

 Пиза — город в Италии.
 Пиза — провинция в Италии.
Пиза (приток Бакчара)
Пиза (приток Иксы)
Пиза (футбольный клуб)

См. также 
Пизанелло
Писа (значения)